

Cinéma 
 , titre original du film américain réalisé par Reginald Barker, sorti en France sous le titre La Dame de cœur en 1929 ;
 , film américain réalisé par John Rawlins, sorti en 1942 ;
 , titre original du film américain réalisé par Rudolph Maté, sorti en France sous le titre Le Gentilhomme de la Louisiane en 1953.

Musique 
 , un album du flûtiste de jazz Herbie Mann, sorti en 1972 sur le label Atlantic Records.